Freier steht für:

 Freier, Angehörigen eines Standes, siehe Freie
 freier Mitarbeiter, Freelancer
 Freier, umgangssprachlich für Kunden von Prostituierten, siehe Kunde (Prostitution)
 Freier, veraltet für einen Mann auf Brautschau, siehe Verlobung #Religiöse und kulturelle Tradition
 Freier (Wasserfall) in der Gemeinde Stranda, Provinz Møre og Romsdal, Norwegen

Freier ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Freier (* 1980), australischer Rugby-Union-Spieler
 Barbara Freier (* 1948), deutsche Schauspielerin
 Bernd Freier (* 1946), deutscher Textilunternehmer
 Burkhard Freier (* 1956), deutscher Jurist
 Fabian von Freier (* 1963), deutscher Hörspielregisseur und -autor
 Gottfried von Freier (1869–1910), deutscher Hofbeamter
 Holm Henning Freier (* 1949), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Lars-Björn Freier (* 1971), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Leonard Freier (* 1985), deutscher Versicherungskaufmann und Fernsehdarsteller
 Mark Freier (* 1967), deutscher Grafiker und Autor
 Otto Freier, deutscher Turner 
 Paul Freier (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Philip Freier (* 1955), australischer Erzbischof
 Recha Freier (1892–1984), deutsche Widerstandskämpferin, Lehrerin und Dichterin
 Roland Freier (* 1964), deutscher Eisschnellläufer
 Werner von Freier (1854–1921), deutscher Forstbeamter

Siehe auch:

 Freyer (Begriffsklärung)
 Friar (Begriffsklärung)